Barići su naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Barići
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|716 (62,20%)
|632 (62,38%)
|596 (63,00%)
|-
|Hrvati
|301 (26,15%)
|318 (31,39%)
|298 (31,50%)
|-
|Srbi 
|40 (3,47%)
|32 (3,15%)
|47 (4,96%) 
|-
|Jugoslaveni
|42 (3,64%)
|19 (1,87%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|52 (4,51%)
|12 (1,18%)
|5 (0,52%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.151|1.013|946'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj